Leonida Gueórguievna de Rusia (nacida Leonida Gueórguievna Bagratión-Mujránskaya, Tiflis, 6 de octubre de 1914 - Madrid, 23 de mayo de 2010) fue una princesa georgiana de la antigua casa de los Bagratión, que fuera casa real y que dejó de reinar tras la anexión rusa. Hija del príncipe Gueorgui Aleksándrovich Bagratión de Mukhrani (1884-1957) y de Helena Złotnicka (1886-1979), que pertenecía a la aristocracia polaca. 

Leonida tuvo dos hermanos, el príncipe Irakli (1909-1977), quien contrajo matrimonio con la princesa  María de las Mercedes de Baviera —padre de Georgi de Bagratión—, y la princesa María Bagration-Mukhrani (1911-1992).

Biografía 
 dirigida entonces por Stalin. Antes de abandonar el país, Leonida vio el fusilamiento de su padre y de su abuelo a manos de los bolcheviques. La madre de Stalin era lavandera en casa de los Bagratión-Mukhranski.

Leonida conoció al gran duque Vladímir de Rusia en España, tras su matrimonio 
en 1948 se instaló con él en Saint-Briac-sur-Mer, Bretaña francesa, ayudándole activamente en las obras caritativas por los rusos exiliados y en sus iniciativas políticas.

Su iniciativa hizo llevar a buen término la idea de enterrar en la Fortaleza de San Pedro y San Pablo, panteón imperial ruso, a su esposo y a sus suegros. En 1992 murió su esposo Vladimiro, y a su hermana María. Vivía entre Madrid, París y Saint-Briac, en el 2000 escribió su autobiografía "Chaque matin est une grâce", falleció en Madrid justo antes de la medianoche del 24 de mayo de 2010.

Matrimonios y descendencia 
Leonida se casó el 6 de noviembre de 1934 en Niza con el estadounidense, Sumner Moore Kirby (1895-1945), se divorciaron el 18 de noviembre de 1937, el matrimonio tuvo una hija:

 Helen Louise Kirby (nacida el 26 de enero de 1935 en Ginebra), 

La princesa Leonida fue la tercera esposa de Sumner, éste fue deportado al campo de concentración de Buchenwald y murió allí durante la Segunda Guerra Mundial el 7 de abril de 1945. 

Contrajo segundas nupcias el 12 de agosto de 1948 (civilmente) y el 13 de agosto de 1948 con el gran duque Vladimiro Kirílovich de Rusia en la Iglesia Ortodoxa de San Gerásimo en Lausana, Suiza; él fue jefe de la casa imperial de Rusia, y de esta unión nació una hija:

 María Vladímirovna Románova actual cabeza de la casa Románov.

Distinciones honoríficas  
 Dama Gran Collar de la Orden del Águila de Georgia y la Túnica Sin Costuras de Nuestro Señor Jesucristo (Casa de Bragation).
 Dama Gran Cruz de la Orden de Santa Catalina (Casa de Románov, 12/08/1948).

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 
 
 

Nobles de Georgia
Nobles de Reino Unido
Romanov
Nobles de Rusia del siglo XX
Casa de Mujrani
Sepultados en la Catedral de San Pedro y San Pablo (San Petersburgo)
Leonida
Fallecidos en Madrid
Nacidos en Tiflis
Grandes collares de la Orden del Águila de Georgia
Georgianas del siglo XX